peut désigner :

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo de labyrinthe sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.

Cinéma 
 Cat and Mouse, film britannique de Paul Rotha aussi appelé The Desperate men sorti en 1958
 Cat and Mouse, film hongkongais de 2003 de Gordon Chan sorti en 2003
 Cat and Mouse, film néerlandais de Victor Nieuwenhuijs et Maartje Seyferth sorti en 2015